Кондове () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 4259 человек (2008 г.), плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 71 км². Почтовый индекс — 10055. Телефонный код — 011.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр в веригах (San Pietro in Vincoli), празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.condove.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/